Plexat is een park in Blerick, een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

Het park ligt in de wijk Hazenkamp. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit park aangelegd aan de Burgemeester Gommansstraat, maar heeft tot aan het einde van de 20e eeuw geen naam gehad. Tot aan de oorlog was dit gebied landbouwgrond met akkers waar vaak hazen te zien waren, vandaar de naam van de wijk. Tussen 1946 en 1960 werd hier een woonwijk gerealiseerd, inclusief het park.

Tegen het einde van de 20e eeuw voldeed het park niet meer aan de moderne eisen. Bovendien werd het slecht onderhouden. Daarom werd het park in de jaren negentig grondig opgeknapt, inclusief speeltoestellen en zitbankjes. Tijdens deze opknapbeurt kreeg het park deze naam.

Park in Venlo